Osoby o nazwisku Pecyna:
 Krzysztof Pecyna – polski żużlowiec
 Walenty Pecyna - poseł
 Leonard Pecyna – podharcmistrz, podporucznik, powstaniec warszawski
 Roman Pecyna (Teodozjusz) – arcybiskup drohobycki i samborski
Zobacz też:
 Nowa Pecyna
 Stara Pecyna

Linki zewnętrzne